Baek Seung-hyeon (n. Baek Seung-wook la 1 martie 1975) este un actor din Coreea de Sud, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din seriale de televiziune.

Seriale
Lie to Me (SBS, 2011) cameo
City Hunter (SBS, 2011)
Midas (SBS, 2011)
Sign (SBS, 2011)
You Don't Know Women (SBS, 2010)
I Am Legend (SBS, 2010)
Prosecutor Princess (SBS, 2010)
Will it Snow at Christmas? (SBS, 2010)
Don't Hesitate (SBS, 2009)
Shining Inheritance (SBS, 2009)
Cain and Abel (SBS, 2009)
Iljimae (SBS, 2008)
First Wives Club (SBS, 2008)
Yeon Gae Somun (SBS, 2007)
Surgeon Bong Dal Hee (SBS, 2007)
I Want to Love (SBS, 2006)
Wild Flower (SBS, 2005)
Only You (SBS, 2005)
Golden Apple (KBS, 2005)
Land (SBS, 2004)
The Age of Heroes (MBC, 2004)
All In (SBS, 2003)
Honey Honey (SBS, 2003) sitcom
Piano (SBS, 2001)
Juliet's Man (SBS, 2000)
Great Great (SBS, 2000)

Filme
Daddy Long Legs (2004)
Who's Got the Tape? (2004)

Premii
2009 SBS Drama Awards: Best Supporting Actor - Special Drama (Cain and Abel)

Legături externe
Official site 
Cyworld Personal Page
Profile (naver)
HanCinema

Nașteri în 1975
Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață